Paralela (řec. par-allélos, vedle sebe, souběžně) může v češtině znamenat:

v geometrii rovnoběžku; 
v geodézii rovnoběžku (zeměpisnou šířku); 
v literární vědě přirovnání nebo podobenství, stylistický prostředek, kdy se sdělení představuje na různých modelech nebo kdy děj probíhá v různých rovinách vedle sebe;
 paralelismus membrorum je básnická figura, kde se verš s větší či menší obměnou vzápětí opakuje;
v hudbě paralelní intervaly, například paralelní kvinty, způsob postupu dvou tónů v harmonii
v širším smyslu znamená paralela obdobu, podobnost mezi jinak nezávislými ději a podobně; například "paralela mezi rokem 1918 a 1945".

Téhož původu je i slovo paralelní s významem
 rovnoběžný, souběžný, například:
 paralelní křivky (ekvidistanty)
 paralelní vesmír

 zdvojený nebo znásobený "vedle sebe" (protiklad: sériový, "za sebou"), například:
 paralelní komunikace, po několika bitech najednou;
 paralelní port nebo sběrnice, s několika informačními kanály vedle sebe;
 paralelní programování, kdy program probíhá na několika procesorech souběžně;
 paralelní redukce, operace, která se dá vykonávat paralelně, například součet prvků vektoru; 
 paralelní zapojení součástek "vedle sebe".

Související články 
 Paralelismus